Buchach () es un raión o distrito de Ucrania en el óblast de Ternopil. La capital es la ciudad de Buchach.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 Oficina de estadísticas de Ucrania. 

Buchach